

Patronyme 

 Gaël Mocaër (1972- ), réalisateur français de films documentaires ;
 Pierre Mocaer (1887-1961), homme politique français, écrivain, journaliste, militant breton et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale.